Bárta désigne :

Patronymes
 Jan Bárta (né en 1984), cycliste tchèque ;
 Josef Bárta (1744-1787), compositeur tchèque ;
 Lubor Bárta (1928-1972), compositeur tchèque.
Patronyme tchèque